Survivor Series (1998) foi o décimo-segundo evento anual do Survivor Series, promovido pela World Wrestling Federation e transmitido por pay-per-view. Aconteceu dia 15 de Novembro de 1998 no Kiel Center em St. Louis, Missouri.

Resultados

Tournaments bracket
Pin-Pinfall; Sub-Submission; DCO-Double countout; DQ-Disqualification

Ligações externas
Site oficial

Survivor Series
Pay-per-views da WWE